Baureihe 17 steht für:

 Schlepptender-Schnellzuglokomotiven mit der Achsfolge 2'C der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 17.0–1: Preußische S 10 und LBE S 10
 Baureihe 17.2: Preußische S 102 
 Baureihe 17.3: Bayerische C V und LBE S 102
 Baureihe 17.4–5: Bayerische S 3/5
 Baureihe 17.6: Sächsische XII H 
 Baureihe 17.6II: BBÖ 409
 Baureihe 17.7: Sächsische XII HV
 Baureihe 17.8: Sächsische XII H1
 Baureihe 17.10–12: Preußische S 101